Lemuri – infraordine di primati endemici del Madagascar
 Lemuri – creature delle tenebre nella mitologia romana
 Lemuri – abitanti della leggendaria terra di Lemuria
 Lemuri – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco